Denumirea de Breze se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Breze, un sat în comuna Devin, regiunea Smolean;
 Breze, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia.

Vezi și
Breže, Ribnica, Slovenia
Brézé, Maine-et-Loire, Franța